

Braunsberg, oggi Brušperk – città nella regione di Moravia-Slesia

Braunsberg – località della città di Rheinsberg (Brandeburgo)

Braunsberg (Ostpr.), oggi Braniewo – città nel voivodato della Varmia-Masuria